Miejska Wola ist ein polnischer Ortsname:
 Miejska Wola (Lidzbark Warmiński) im Powiat Lidzbarski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Bürgerwalde, Kreis Braunsberg, Ostpreußen

 Miejska Wola (Ostróda) im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Steinfließ (A und B), Kreis Osterode, Ostpreußen